New Cumberland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Cumberland (Ohio)
 New Cumberland (Pennsylvania)
 New Cumberland (West Virginia)